Deux classes de navires de la Royal Navy ont porté le nom de classe Trafalgar, d'après la bataille de Trafalgar :
 la , une classe de deux cuirassés lancés à la fin du  ;
 la , une classe de sept sous-marins nucléaires d'attaque lancés dans les années 1980.